Nova Scotia Men’s Molson Provincial Championship 2010, turniej wyłaniający mistrzów Nowej Szkocji mężczyzn w curlingu. Turniej finałowy odbył się w dniach 3–7 lutego 2010 w Halifaksie, na lodowisku Mayflower Curling Club.

W turnieju finałowym brało udział 16 drużyn, które zostały wyłonione podczas turnieju strefy północnej i południowej (11–14 stycznia 2010 w Amherst i Wolfville) oraz turnieju challenge rozegranego między 22 a 24 stycznia 2010.

Z rywalizacji strefowych wyłoniono po 7 drużyn, 2 awansowały z turnieju challenge.

Tytułu mistrzowskiego z Molson Scotia Cup 2009 bronił zespół Marka Daceya, który zaczął turniej od dwóch porażek i wygrał tylko jeden mecz w rundzie C. Turniej wygrał Ian Fitzner-LeBlanc pokonując w finale 6:3 Douga MacKenziego. Zwycięzca zagrał jako reprezentacja prowincji na Tim Hortons Brier 2010.



Drużyny

Runda A

1 
3 lutego 2010; 9:00Przegrany do 103

2 
3 lutego 2010; 9:00Przegrany do 103

3 
3 lutego 2010; 9:00Przegrany do 101

4 
3 lutego 2010; 9:00Przegrany do 101

5 
3 lutego 2010; 14:00Przegrany do 102

6 
3 lutego 2010; 14:00Przegrany do 102

7 
3 lutego 2010; 14:00Przegrany do 104

8 
3 lutego 2010; 14:00Przegrany do 104

9 
3 lutego 2010; 19:00Przegrany do 105

10 
3 lutego 2010; 19:00Przegrany do 107

11 
4 lutego 2010; 9:00Przegrany do 108

12 
4 lutego 2010; 9:00Przegrany do 106

13 
4 lutego 2010; 14:00Przegrany do 110

14 
4 lutego 2010; 19:00Przegrany do 109

15 
5 lutego 2010; 14:00Przegrany do 113

Runda B

101 
3 lutego 2010; 19:00Przegrany 3 – przegrany 4; pokonany do 201

102 
3 lutego 2010; 19:00Przegrany 5 – przegrany 6; pokonany do 201

103 
4 lutego 2010; 9:00Przegrany 1 – przegrany 2; pokonany do 202

104 
4 lutego 2010; 9:00Przegrany 7 – przegrany 8; pokonany do 202

105 
4 lutego 2010; 14:00Przegrany 9 – wygrany 101; pokonany do 204

106 
4 lutego 2010; 14:00Przegrany 12 – wygrany 102; pokonany do 205

107 
4 lutego 2010; 19:00Przegrany 10 – wygrany 103; pokonany do 204

108 
4 lutego 2010; 19:00Przegrany 11 – wygrany 104; pokonany do 205

109 
5 lutego 2010; 9:00Przegrany 14 – wygrany 105; pokonany do 206

110 
5 lutego 2010; 9:00Przegrany 13 – wygrany 106; pokonany do 206

111 
5 lutego 2010; 14:00Wygrany 107 – wygrany 108; pokonany do 207

112 
5 lutego 2010; 19:00Wygrany 109 – wygrany 110; pokonany do 209

113 
5 lutego 2010; 19:00Przegrany 15 – wygrany 111; pokonany do 208

114 
6 lutego 2010; 9:00Wygrany 112 – wygrany 113; pokonany do 212

Runda C

201 
4 lutego 2010; 14:00Przegrany 101 – przegrany 102

202 
4 lutego 2010; 19:00Przegrany 103 – przegrany 104

203 
5 lutego 2010; 14:00Wygrany 201 – wygrany 203

204 
5 lutego 2010; 9:00Przegrany 105 – przegrany 107

205 
5 lutego 2010; 9:00Przegrany 106 – przegrany 108

206 
5 lutego 2010; 19:00Przegrany 109 – przegrany 110

207 
5 lutego 2010; 19:00Przegrany 111 – wygrany 203

208 
6 lutego 2010; 9:00Przegrany 113 – wygrany 204

209 
6 lutego 2010; 9:00Przegrany 112 – wygrany 205

210 
6 lutego 2010; 9:00Wygrany 206 – wygrany 207

211 
6 lutego 2010; 14:00Wygrany 208 – wygrany 209

212 
6 lutego 2010; 14:00Przegrany 114 – wygrany 210

Runda finałowa

A-B

C1-C2

Półfinał

Finał

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 Wyniki na livecurling.com 
 Turniej na stronach Nova Scotia Curling Association 

2010 w curlingu
2010